Миньо:

 Миньо — муниципалитет в Испании.
 Миньо — река в Испании и Португалии.
 Миньо-де-Мединасели — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Миньо, Жан-Паскаль (род. 1981) — французский футболист защитник клуба «Сошо-Монебльяр».
 Миньо, Мари-Луиза (1712—1790) — французская писательница и музыкант; племянница Вольтера. 
 Миньо, Рубен (род. 1989) — испанский профессиональный футбольный вратарь.